Аэропорт Баджура (),  — непальский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки района Баджура (Сетхи).

Общие сведения 
Аэропорт расположен на высоте 1311 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу размерами 573х30 метров с асфальтовым покрытием.

Авиакомпании и пункты назначения

Примечания

Ссылки 
 

Аэропорты Непала